Масайняш () — португальська власна назва.

Топоніми

Масайняш (Белмонте) — парафія.
 Масайняш (Гуарда) — парафія.